Seznam polkov z zaporedno številko 22.

Seznam 
 Pehotni
 22. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 22. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 22. pehotni polk (Wehrmacht)
 22. strelski polk (ZSSR)
 22. Reiter polk (Wehrmacht)
 22. fusilirski polk (Wehrmacht)
 22. marinski polk (ZDA)
 22. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 22. tankovski polk (Wehrmacht)
 22. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 22. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 22. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 22. artilerijski polk (Wehrmacht)
 22. težkominometni polk (Wehrmacht)
 22. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 22. mešani protioklepni polk (Vojska Jugoslavije)

Glej tudi